Старая площадь:

 Старая площадь (Москва)
 см. также ЦК КПСС
 Старая площадь — разговорное название площади Астаны в Алма-Ате (Казахстан).
 Старе Место, Прага
 Старая Площадь (Бишкек)